Hit, Hīt eller Hits kan syfta på:

 Hit (baseboll) – ett begrepp i baseboll

Geografi 
 Hitsjön – en sjö i Torsby kommun
 Hīt District – ett distrikt i provinsen Al-Anbar i Irak
 Hīt – en irakisk stad  i distriktet Hīt District

Musik 
 Hit – inom populärmusiken en sång som oftast för en begränsad tid åtnjuter stor popularitet
 Hit (sång av The Sugarcubes) – en singel från 1991 av The Sugarcubes från albumet Stick Around for Joy
 Hit (sång av The Wannadies)  – en singel från 1997 av The Wannadies från albumet Bagsy Me
 Hits (album av Joni Mitchell) – ett album av Joni Mitchell
 Hits (album av Anders Glenmark) – ett album av Anders Glenmark
 Hits (album av Tommy Körberg) – ett album av Tommy Körberg
 Hits (Mauro Scocco-musikalbum) – Mauro Scoccos första samlingsalbum
 Hits+ – ett album av Kylie Minogue
 Hits! – en samlingsskiva från 2007 av Stefan Sundström
 Hits! 1980-97 – ett samlingsalbum utgivet 1997 med Py Bäckman, Dan Hylander och Raj Montana Band